Жакли́н (; ): 
 Жаклин — личное имя французского происхождения, женская форма мужского имени  (Jacques), эквивалента русской формы Яков.
 «» — трёхактная пьеса Саша Гитри (театр Эдуарда VII, Париж, 1921). 
 «» — фильм Роя Уорда Бейкера (Великобритания, 1956).
 «» — картина Пабло Пикассо (1961). 
  — пещера в коммуне Пьер-ла-Треш, одна из крупнейших в департаменте Мёрт и Мозель (Франция).  
  — астероид, открытый В. П. Жеховским в 1924 году.

См. также